11. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w dniach 8 - 11 sierpnia 1991 roku w Salonikach, w Grecji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1991 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Grecji
1991
Sport w Salonikach
1991 w Grecji